1 Armia RFSRR (1 Armia Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) − jedna z armii radzieckich w okresie wojny domowej w Rosji 1917-1921. Armia została założona w marcu 1918 na Ukrainie, rozwiązana w maju tego samego roku. Ponownie utworzona z dyrektywy Dowództwa Armii RFSRR, 19 czerwca 1918 ze sztabem na Froncie Wschodnim. 15 sierpnia 1919 przeniesiona na Front Turkiestański. Ostatecznie rozwiązana w styczniu 1921.

Skład 1 Armii RFSRR 
 1 Turkiestańska Dywizja Strzelecka (listopad 1919 – lipiec 1920)
 Peńzeńska Dywizja Piechoty (od marca 1919 − 20 Dywizja Piechoty) (lipiec 1918 – październik 1919)
 24 Dywizja Piechoty (lipiec 1918 – maj 1919; sierpień – grudzień 1919)
 25 Dywizja Piechoty (styczeń 1919 – marzec 1919)
 49 Dywizja Piechoty (czerwiec 1919 – listopad 1919)
 Wolska Dywizja Piechoty (sierpień 1918 – wrzesień 1918; październik 1918)
 Inżeńska Dywizja Rewolucyjna (czerwiec 1918 – grudzień 1918)
 Orenburska Dywizja Piechoty (luty 1919 – marzec 1919)
 1 Turkiestańska Dywizja Kawalerii (wrzesień 1920 – listopad 1920)
 3 Turkiestańska Dywizja Kawalerii (lipiec 1919 – październik 1920)

Skład sztabu

Dowódcy 
 A. I. Charczenko (19 – 28 czerwca 1918, dołączył do białych)
 M. N. Tuchaczewski (28 czerwca 1918 – 4 stycznia 1919)
 G. D. Gaj (4 stycznia 1919 – 25 maja 1919)
 G. W. Zinowjew (25 maja 1919 – 12 listopada 1920)
 P. A. Zacharow (12 listopada 1920 – 4 grudnia 1920, 4 – 27 stycznia 1921)
 J. F. Błażewicz (4 grudnia 1920 – 4 stycznia 1921).

Szefowie sztabów 
 R. Szimunich (16 czerwca 1919 – 11 lipca 1919)
 I. N. Zacharow (11 lipca 1918 – 15 sierpnia 1918)
 N. I. Korycki (15 sierpnia 1918 – 28 listopada 1918)
 F. P. Szafałowicz (28 listopada 1918 – 9 września 1920)
 P. A. Zacharow (9 września 1920 – 12 listopada 1920; 4 grudnia 1920 – 27 stycznia 1921)
 W. P. Kulikow (12 listopada – 4 grudnia 1920).

Bibliografia 
 Historia wojny domowej w ZSRR, Tom 4, Moskwa 1959, s. 105-121.
 Wojna domowa i interwencja wojskowa w ZSRR, Encyklopedia radziecka, Moskwa 1983.

Armie radzieckie RFSRR